Apostelkerk (Münster)
 Apostelenkerk (Keulen)
 Santi XII Apostoli (Rome)